Giovanni Battista Della Porta (1535-1615), alchimista
 Giovanni Battista Della Porta (1542-1597), scultore